Анрі Гійом Галеотті (1814—1858) — бельгійський ботанік.
 Вінченцо Галеотті (1733—1816) — артист балету, педагог і балетмейстер.
 Марк Галеотті (* 1965) — британський політолог.

 20451 Ґалеотті — астероїд головного поясу.